Le mot « vivante », avec ou sans capitale, peut désigner :
 , féminin du substantif ou de l'adjectif ou du participe présent «  ».
 Vivante corporation, une société californienne spécialisée dans la conception de processeurs graphiques.
 Vivante (GPU), une famille de processeurs graphiques produits par cette société.
 Vivante (film), un film français de Sandrine Ray sorti en 2002.
Vivante, album d'Amel Bent, sorti en 2021.